En Pologne, Lipinki peut désigner : 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Lipinki, village du powiat de Bydgoszcz,
 Lipinki, village du powiat de Świecie.

dans la voïvodie de Lublin
 Lipinki, village du powiat de Biała Podlaska,
 Lipinki, village du powiat de Chełm.

dans la voïvodie de Lubusz
 Lipinki, village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Lipinki, village du powiat de Kozienice,
 Lipinki, village du powiat de Wołomin.

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Lipinki, village et chef-lieu de la gmina de Lipinki.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Lipinki, village.

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Lipinki, village.